Abys nebo abyss (angl. z řec. abyssos, bezedný, propast) znamená propast, bezednou hlubinu a užívá se většinou jako metafora.

 Filmy, seriály a epizody
 The Abyss (1910), dánský němý film
 The Abyss (1986), film J. Camerona

 Geologie, oceanologie 
 Abysál, mořské pásmo v hloubce 4 až 6 tisíc metrů 
 Abyssální plošina, hlubokomořská plošina, plochá část mořského dna

 Hry 
 Abyss (Dungeons and Dragons), role-playing game

 Hudba 
 Abyss Studio, švédské nahrávací studio
 Alba, skladby, písně

náboženství
 abyss (bible)

 Okultismus 
 Abyss (Thelema), v esoterismu propast mezi vědomím a skutečností